Rickard Fröier (ur. 31 sierpnia 1980, Örnsköldsvik) – szwedzki skoczek narciarski, reprezentant klubu IF Friska Viljor, dwukrotny mistrz Szwecji w skokach narciarskich.

Pierwszy skok w karierze oddał w 1986. Trzykrotnie uczestniczył w konkursach skoków na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Na Mistrzostwach Świata 1997 w konkursach skoków zajął 55. i 57. miejsce. Dwa lata później na mistrzostwach w Ramsau dwukrotnie uplasował się na 55. miejscu. W zawodach na kolejnych mistrzostwach świata był 39. i 49. w konkursach indywidualnych oraz dwukrotnie zajął 10. miejsca w zawodach drużynowych.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 1997 w Falun, zajmując 53. miejsce. W zawodach tej rangi wystartował łącznie sześć razy, najwyżej plasując się 13 marca 1998 w Trondheim, gdzie był 45.

W 1996 i 1998 został mistrzem Szwecji w skokach narciarskich. Dwukrotnie wynik ten osiągnął na skoczniach dużych.

Jego rekord życiowy w długości skoku narciarskiego wynosi 137 metrów. Odległość tę uzyskał na skoczni narciarskiej w Vikersund.

Przypisy 

Urodzeni w 1980
Szwedzcy skoczkowie narciarscy